3. etape af Giro d'Italia 2021 var en 190 km lang , som blev kørt den 10. maj 2021 med start i  og mål i .

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

03